Osoby o tym nazwisku:
 Arthur McAleenan – amerykański skoczek, olimpijczyk
 Paul McAleenan – rzymskokatolicki duchowny